Mike Leonard (1947-), est un journaliste de la télévision américaine ;
 Mike Leonard est un boxeur américain ;
 Michael Leonard (2001-), est un coureur cycliste canadien.